Platycephalichthys is een geslacht van uitgestorven tristichopteride lobvinnige vissen die leefden tijdens het Midden-Devoon, het bovenste stadium van het Givetien.

De geslachtsnaam betekent 'platkopvis'.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Swartz, 2012:

Uitgestorven kwastvinnigen